1. Mistrzostwa Świata w Wioślarstwie 1962 – odbyły się od 6 września do 9 września 1962 roku nad jeziorem Rotsee w Szwajcarii.

Tabela Medalowa

Medaliści

Przypisy 

Lucerna 1962
1962 w sporcie
1962 w Szwajcarii
Wioślarstwo w Szwajcarii